Виктор Истомин:
 Истомин, Виктор Владимирович (1924—2000) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Истомин, Виктор Владимирович (1935—2010) — советский и российский учёный-горняк.
 Истомин, Виктор Николаевич (род. 1950) — советский футболист.